Vornbuch steht für:
 Vornbuch (Gemeinde Manning), Ort in Manning (Oberösterreich), Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Vornbuch (Gemeinde Meggenhofen), Ort in Meggenhofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Vornbuch (Gemeinde Roitham), Ort in Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Vornbuch (Gemeinde Vöcklabruck), Ort in Vöcklabruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich